Шестак:
 Шестак, Константин Адамович (1935—2013) — белорусский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда (1988).
 Шестак, Надежда Петровна (род. 1962) — украинская эстрадная певица, народная артистка Украины  (1998).
 Шестак, Станислав (род. 1982) — словацкий футболист, нападающий.
 Шестак, Юрий Сергеевич (род. 1993) — украинский боксёр.
 Шестак (монета) — монета для платежей на территории Речи Посполитой, подражание польскому шостаку.

См. также 
 Кутузов, Юрий Иванович Шестак (ум. 1499) — окольничий.
 Шестаки
 Шостак
 Шестаков
 Шостаков